Okręty US Navy o nazwie USS  "Massachusetts", pochodzącej od stanu Massachusetts:
 Pierwszy "Massachusetts" był szkunerem żaglowym - pierwszym kutrem celnym w USA.
 Drugi "Massachusetts" był drewnianym parowcem, który brał udział w wojnie amerykańsko-meksykańskiej
 Trzeci "Massachusetts" był żelaznokadłubowym parowcem o napędzie śrubowym, który brał udział w  wojnie secesyjnej
 Nigdy nie zwodowany monitor typu Kalamazoo  "Passaconaway" został najpierw przemianowany na "Thunderer", a później na "Massachusetts", zanim został zniszczony.
 Czwarty "Massachusetts" (BB-2) – amerykański pancernik z okresu I wojny światowej i wojny amerykańsko-hiszpańskiej
 Piąty "Massachusetts" był transportowcem, który służył jednocześnie z BB-2 i także brał udział w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej
 Szósty "Massachusetts"  był pancernikiem, którego budowa została anulowana na skutek wejścia w życie traktatu waszyngtońskiego
 Siódmy "Massachusetts" (BB-59) – amerykański pancernik z okresu II wojny światowej
 USS "Oglala" (CM-4) nosił nazwę "Massachusetts" zanim został zakupiony przez US Navy

Massachusetts